Die 16. Etappe der Vuelta a España 2008 am 16. September führte über 186,3 Kilometer von Ponferrada nach Zamora. Dabei standen zwei Sprintwertungen und eine Bergwertung der 1. Kategorie auf dem Programm.

Bis auf den Anstieg der 1. Kategorie war diese Etappe als Flachetappe zu klassifizieren. Da dieser am Beginn der Etappe zu befahren war, ging das Feld geschlossen über den Berg und es kam zu einem Schlagabtausch im Kampf um die Bergwertung. David Moncoutié wehrte alle Angriffe ab und gewann die einzige Bergwertung des Tages. In der Abfahrt setzte sich ein Duo vom Feld ab: Jesus Rosendo und Walter Pedraza. Sie konnten sich maximal 8:40 Minuten vom Feld absetzen und beide Zwischensprints gewinnen. Doch die Sprinterteams sorgten für die Nachführarbeit, so dass die Flucht aussichtslos war. So kam es zu dem erwarteten Massensprint, den Tom Boonen, vor Filippo Pozzato, für sich entscheiden konnte.

Aufgaben 
121 Damiano Cunego
182 Iwan Rowny

Sprintwertungen 
 1. Zwischensprint in La Torre del Valle (Kilometer 102,6) (740 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Jesus Rosendo ||ACA||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Walter Pedraza ||TCS||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Greg van Avermaet ||SIL||1 P.
|}

 2. Zwischensprint in Roales (Kilometer 172) (710 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Walter Pedraza ||TCS||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Jesus Rosendo ||ACA||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Matej Jurčo ||MRM||1 P.
|}

 Zielankunft in Zamora (651 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" ||| Tom Boonen ||QST||25 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" ||| Filippo Pozzato ||LIQ||20 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" ||| Heinrich Haussler ||GST||16 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Vierter || style="text-align: left;" ||| Mickaël Delage ||FDJ||14 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Fünfter || style="text-align: left;" ||| Tomas Vaitkus ||AST||12 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Sechster || style="text-align: left;" ||| Koldo Fernández ||EUS||10 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Siebter || style="text-align: left;" ||| Aljaksandr Ussau ||ALM||9 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Achter || style="text-align: left;" ||| Mauro Santambrogio ||LAM||8 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Neunter || style="text-align: left;" ||| Oscar Gatto ||GST||7 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zehnter || style="text-align: left;" ||| Sébastien Hinault ||C.A||6 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 11. || style="text-align: left;" ||| Erik Zabel ||MRM||5 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 12. || style="text-align: left;" ||| Leonardo Duque ||COF||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 13. || style="text-align: left;" ||| Pedro Horrillo ||RAB||3 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 14. || style="text-align: left;" ||| Gabriel Rasch ||C.A||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 15. || style="text-align: left;" ||| José Luis Carrasco ||ACA||1 P.
|}

Bergwertungen 
 Alto del Acebo, 1. Kategorie (Kilometer 15,8) (1.525 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || David Moncoutie ||COF||16 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Juan Manuel Gárate ||QST||12 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Christophe Kern ||C.A||10 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Davide Viganò ||QST||8 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Fünfter || style="text-align: left;" | || Ivan Santaromita ||LIQ||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Sechster || style="text-align: left;" | || Manuel Quinziato ||LIQ||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Siebter || style="text-align: left;" | || José Alberto Martínez ||ACA||3 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Achter || style="text-align: left;" | || Andrea Tonti ||QST||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Neunter || style="text-align: left;" | || Matteo Tosatto ||QST||1 P.
|}

16.Etappe
Sportveranstaltung in Ponferrada
Sportveranstaltung in Zamora (Spanien)

en:2008 Vuelta a España, Stage 12 to Stage 21#Stage 16